Европейский маршрут E51 проходит по территории Германии от Берлина до Нюрнберга.

Маршрут 
Протяжённость маршрута составляет около 410 км.

Ссылки 
 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Дороги Германии